Rafael Alkorta Martínez, Spaans voetballer
 Rafael Calixto Escalona Martinez, Colombiaans componist en troubadour
 Rafael Martinez (politicus), een Filipijns politicus